Транс-Середземноморський газопровід (трубопровід Енріко Маттеї) – магістральний газопровід довжиною 2475 км, потужністю 2,32 млрд. куб. фут на день (30,2 млрд куб. м на рік). Бере початок у Хассі Рмель (Алжир) досягає Тунісу потім Сицилію і йде далі до континентальної Італії та Словенії. Трубопровід був побудований в 1983 р., в 1994 р. його потужність була подвоєна, є плани для будівництва додаткової компресорної станції на маршруті Транс-Середземноморського трубопроводу, що дозволить збільшити його потужність до 3,48 млрд. куб. фут на день.

28 лютого 2010 року в Бір-ель-Атер, провінція Тебесса, було завершено будівництво нового 549-кілометрового перетину, який збільшив пропускну здатність газопроводу на 7 млрд. м3.

Примітки

Література 
 
 Mark H. Hayes: The Transmed and Maghreb projects. In: David G. Victor, Amy M. Jaffe, Mark H. Hayes (Hrsg.): Natural Gas and Geopolitics: From 1970 to 2040. Cambridge University Press, 2006, ISBN 1-139-45902-3, S. 48 ff. (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

Газопроводи Алжиру
Газопроводи Тунісу
Газопроводи Італії
Трубопроводи під Середземним морем